Gelderland, een provincie in Nederland
 Nederlandse gulden